Фінал Кубка націй ОФК 2004 року визначав переможця турніру і на відміну від кількох попередніх розіграшів складався з двох матчів, які проводились на домашніх стадіонах обох збірних. Збірна Австралії виграла фінал з загальним рахунком 11-1 у збірної Соломонових Островів і вчетверте стала переможцями Кубка націй ОФК. Перемога дозволила австралійцям представляти федерацію на Кубку конфедерацій 2005 року.

Це був останній матч австралійської збірної у Кубку націй ОФК. Після цього чемпіонату Австралія приєдналась до Азіатської конфедерації футболу.

Матчі

Перший матч

Другий матч

Примітки

Посилання 
 Кубок націй ОФК 2004 на RSSSF  

2004 у футболі
Кубок націй ОФК
Жовтень 2004